

Toponyme 

en Pologne
 Mosty, village de la voïvodie de Łódź ;
 Mosty, village de la voïvodie de Lublin ;
 Mosty, village du powiat de Lębork, dans la voïvodie de Poméranie ;
 Mosty, village du powiat de Puck, dans la voïvodie de Poméranie ;
 Mosty, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Mosty, village de la voïvodie de Sainte-Croix ;

en République tchèque
 , village de la région de Moravie-Silésie ;
 Mosty u Jablunkova, village de la région de Moravie-Silésie.